Esta é uma lista dos municípios do Rio Grande do Sul (na época Província de São Pedro do Rio Grande do Sul) por população, segundo o censo de 1872, o primeiro realizado no Brasil. A lista conserva a grafia e o nome dos municípios da época, que eram 28 ao todo.

Municípios 

História do Rio Grande do Sul
Populacao
Rio Grande do Sul